

Трнова — населений пункт в громаді Оштра Лука, Республіка Сербська.
 Трнова — населений пункт в громаді Санський Міст, Федерація Боснія і Герцеговина.
 Трнова — населений пункт в громаді Углєвик, Республіка Сербська.
 Горня Трнова — населений пункт в громаді Углєвик, Республіка Сербська.
 Донья Трнова — населений пункт в громаді Углєвик, Республіка Сербська.
 Средня Трнова — населений пункт в громаді Углєвик, Республіка Сербська.

Трнова — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Дубровачко Примор'є.

Трнова — населений пункт в окрузі Пльзень-північ, Пльзенський край.
 Трнова — населений пункт в окрузі Прага-захід, Середньочеський край.